Фромоло́гия (от  — «сыр») — коллекционирование этикеток от сыра. Более узкой разновидностью фромологии является тиросемиофилия ( (от  — «сыр» и  — «знак») — коллекционирование только круглых этикеток, снимаемых с фанерных коробочек от французского сыра типа «Camembert» (камамбер). Иногда тиросемиофилией ошибочно называют коллекционирование любых этикеток от сыра. Этот вид коллекционирования особенно популярен во Франции.

История 
Первая круглая этикетка сыра «камамбер» появилась на сыре «Сан Риваль» в 1887 году. На этикетках помещались самые разнообразные сюжеты. До 1950-х годов этикетки печатались литографическим способом, позднее — офсетной печатью.

Литература 
История по камамберу. // Санкт-Петербургские ведомости, 27 августа 1994.

Ссылки 
 Виртуальная коллекция этикеток от плавленного сыра 
 Веб-сайт клуба тиросемиофилов Франции «Тиросемиофил»  

Коллекционирование
Сыр